Bestoßung steht für: 

 Verhältnis der Anzahl von Nutztieren zu einer Fläche, auf der ihr Futter erzeugt wird, siehe Viehbesatz
 Absplitterung oder Eindellung, als Fehler antiquarischer Objekte, siehe Verkaufszustand